Погося́н, Погосянц () — армянская фамилия. Западноармянский вариант фамилии — .

Происхождение 
Фамилия образована от армянского «Погос» (), аналога греческого имени Павел, с армянским суффиксом -ян («сын»).

Известные носители 
 
 Погосян, Арамаис Саркисович (1914—1943) — Герой Советского Союза.
 Погосян, Армен Анушаванович (род. 1974) — российский дирижёр.
 Погосян, Асмик Степановна (род. 1960) — министр культуры и массовых коммуникаций Армении (с 2006).
 Погосян, Валерий Вагаршакович (род. 1944) — член конституционного суда, министр внутренних дел Армении (1991—1992).
 Погосян, Вальтер Рубенович (род. 1992) — армянский футболист.
 Погосян, Вардан Григорьевич (род. 1992) — армянский футболист.
 
 Погосян, Гарегин Самвелович — армянский военный деятель, полковник ВC Армении, Национальный Герой Армении (2020).
 Погосян, Геворг Варданович (род. 1986) — армянский футболист.
 Погосян, Геворк Арамович — академик АН Армении
 Погосян, Генрих Андреевич (1931—2000) — первый секретарь Нагорно-Карабахского обкома КПАз (1988—1989).
 Погосян, Гукас (род. 1994) — армянский футболист.
 Погосян, Давид Леванович (род. 1974) — грузинский борец вольного стиля.
 Погосян, Жирайр Теванович (род. 1942) — премьер-министр НКР (1998—1999).
 Погосян, Левон Рафаэлович (род. 1955) — армянский депутат.
 Погосян, Метаксэ Серобовна (1926—2011) — армянская советская поэтесса.
 Погосян, Мигран Суренович (род. 1976) — главный принудительный исполнитель Армении, генерал-майор юстиции.
 Погосян, Микаел Александрович (род. 1991) — армянский футболист.
 Погосян, Микаэл Мовсесович (род. 1956) — армянский актёр, певец.
 Погосян, Михаил Асланович (род. 1956) — советский и российский авиаконструктор ОКБ «Сухой», академик РАН.
 Погосян, Мушег Мелконович (1908—1976) — советский организатор и передовик сельскохозяйственного производства, Герой Социалистического Труда.
 Погосян, Нвер Казарович (род. 1957) — армянский государственный деятель.
 
 Погос Погосян (1958—2001) — этнический армянин из Грузии, получивший известность обстоятельствами своей гибели.
 Погосян, Погос Симонович (1924 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Погосян, Самвел Вруйрович (род. 1959) — советский и армянский футболист.
 
 Погосян, Степан Карапетович (1932—2012) — армянский партийный и государственный деятель.
 Погосян, Сурик Сиракович (род. 1957) — армянский депутат.
 Погосян, Тамара Арутюновна (1949—2018) — армянский государственный деятель.
 Погосян, Хорен Петрович (1904—1988) — советский учёный, метеоролог и физик.
 Погосян, Ширак (род. 1969) — армянский легкоатлет.
 Погосянц, Эрнест Левонович (1935—1990) — советский шахматный композитор.
 Погосян, Юра (1961—1992) — Национальный герой Армении.

Двойные фамилии

См. также 
 Погосов
 Богоссян